Mstislav Vladimirovitch (en , Mstislav Vladimirovitch ; et en , Mstyslav Volodymyrovytch), dit  ou encore Mstislav le Grand (en ), est un grand-prince de la Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né le  à Tourov et mort le  à Kiev), qui régna de 1125 à 1132.

Fils de  et de Gytha de Wessex, il est également prince de Novgorod de 1088 à 1093, prince de Rostov de 1095 à 1117 et prince de Belgorod de 1117 à 1125.

Biographie 
 est le fils de  et de Gytha, fille du roi saxon  Godwinson.

Il a d'abord gouverné Novgorod. À la mort de son père en 1125, il lui succède comme grand-prince de Kiev jusqu'à sa mort le .

Il est connu pour avoir érigé de nombreuses églises, notamment à Kiev, mais également à  et à Podil (église Notre-Dame).

Sa vie est marquée par ses guerres incessantes contre les Polovtses (en 1093, 1107, 1111 et 1129), les Estoniens (en 1111, 1113, 1116 et 1130), les Lituaniens (en 1131), ou encore la Principauté de Polotsk (en 1127 et 1129).

En 1096, il bat son oncle Oleg de Tchernigov sur la rivière Kolokcha, ce qui ouvre alors une période de paix et d'étroites relations entre les descendants d'Oleg et les siens durant plusieurs siècles.

Mstislav fut le dernier véritable souverain de la Rus' de Kiev unie. Après sa mort, un chroniqueur écrivit ceci :

Famille

Union et descendance 
 épousa en 1095 en premières noces la princesse Christine (morte en 1122), fille du roi de Suède . De cette union naquirent :
 Ingeborg (vers 1100 - après 1137), mariée vers 1118 avec Knud Lavard du Danemark (assassiné le ) ;
  (1100-1154), grand-prince de Kiev (en 1146, 1149 et 1150-1154) ;
 Vsevolod Gabriel (1103 - 1138), prince de Novgorod 1117-1132 et 1132-1136, mort le  ;
 Malfrid (vers 1105 - après 1137), épouse du roi  dont elle se sépare vers 1128 et ensuite du roi  (assassiné le ) ;
 Eupraxia Dobrodeia de Kiev (morte en 1131), épouse d'Alexis Comnène, co-empereur byzantin avec son père  ;
 Maria (morte en 1179), mariée avec , grand-prince de Kiev ;
  (1115-1168), grand-prince de Kiev (1154-1155 et 1157-1168) ;
 Sviatopolk de Pskov (mort en 1154), prince de Pskov, de Polotsk, de Boretskaïa, de Loutsk et de Vladimir-Volhynie ;
 Rogneda, mariée avec Iaroslav Sviatopolkovitch, prince de Volhynie ;
 Xenia, mariée avec Briatchislav Davidovitch.

D'un second mariage en 1122 avec Liubava Dimitrievna (fille d'un noble de Novgorod, Dimitri Zaviditch), il a :
 Euphrosine (vers 1130 - avant 1186), mariée en 1146 au roi  ;
 Vladimir (1132-1171), prince de Kiev.

Ancêtres

Galerie

Annexes

Bibliographie 
 Francis Dvornik Les Slaves : histoire et civilisation, de l'Antiquité aux débuts de l'Époque contemporaine, « La Russie de Kiev », 171-228. Éditions du Seuil, Paris, 1970.

Article connexe 
 Liste des souverains de Kiev

Lien externe 
 
  Sa descendance dans "Medieval lands" par Charles Cawley.

Notes et références 

Naissance à Touraw
Mstislav01
Décès à Kiev 
Mstislav01
Mstislav01
Mstislav01
Mstislav01
Mstislav01
Mstislav01
Prince de Novgorod